Die Vichy Communauté ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in Département Allier in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 5. Dezember 2016 gegründet und umfasst 39 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Vichy.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté d’agglomération de Vichy Val d’Allier und
 Communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise.

2017 verließ die Gemeinde Saint-Pont die Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne und trat dem hiesigen Verband bei.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Communauté d’agglomération in Auvergne-Rhône-Alpes
Gemeindeverband im Département Allier
Gegründet 2016